Hospital
 Hospital (filme)
 Hospital (telenovela)

Desambiguação